Австрійська Партія Свободи
 АПС — Автоматичний пістолет Стєчкіна